Финал  состоялся 16 мая 2004 года. Счёт в матче в самой концовке первого тайма открыл бразильский нападающий «Порту» Дерлей, а во второй тайме «Бенфика» отыгралась, благодаря голу Панайотиса Фиссаса. Основное время закончилось вничью, и противостояние перетекло в дополнительное время. Полузащитник лиссабонцев Симау на 104-й минуте забил победный мяч, принесший «Бенфике» 24-й в её истории Кубок Португалии.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

2004
События 31 мая
Май 2004 года
Спорт в Португалии в 2004 году
Португалия
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Матчи ФК «Брага»
Спортивные соревнования в Лиссабоне